Вишков може да се односи на:

 Вишков (Пољска), град у Пољској
 Вишков (Чешка), град у Чешкој
 Вишков (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република